Сен-Пере:

 Сен-Пере — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Сен-Пере — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.